Ручане-Нида (, ) — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Пишский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 17,07 км². Население — 4579 человек (на 2018 год).

Памятники 
В реестр охраняемых памятников Варминьско-Мазурского воеводства занесены:

 Лютеранская церковь 1910 г.
 Коммунальное кладбище
 Вилла Р.Андерса 1907 г. с садом
 Дом 1920 г. по ул. Славянской, 16
 Хозяйственная пристройка
 Дом «Борейшувка» 1920 г.
 Комплекс лущения семян (из шишек)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Варминьско-Мазурского воеводства
Бывшие немецкие города